El Torneig de Budapest 2010, oficialment conegut com a GDF SUEZ Grand Prix 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de juliol de 2010 al Romai Tennis Academy de Budapest, Hongria.

En aquesta edició es va tornar a repetir la final individual, i novament, la tennista local Ágnes Szávay va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010